Eredivisie (1958/1959) była 3. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Tytułu nie obroniła drużyna DOS Utrecht. Nowym mistrzem Holandii został zespół Sparta Rotterdam.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1958 w Holandii
1959 w Holandii